Lindenthal bezeichnet:

 Köln-Lindenthal (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Lindenthal (Köln), Stadtteil im Stadtbezirk Lindenthal von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Lindenthal (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Lindenthal (Gardelegen), Ortsteil der Stadt Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Lindenthal (Tilsit-Ragnit), verlassener Ort in der russischen Oblast Kaliningrad
 Lindenthal (Gemeinde Abtenau), Ortschaft von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Lindenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Potuczek-Lindenthal (1917–2008), Scherenschnittkünstler und Grafiker
 Friedrich Lindenthal, Geigenbauer
 Gustav Lindenthal (1850–1935), Brückenbauingenieur
 Peter Lindenthal (* 1950), österreichischer Autor

Freifrau von Lindenthal war der Adelsname der Rosa Dorothea Ritter

Siehe auch:
 Lindental
 Lindenthal-Institut, privates wissenschaftliches Institut mit Sitz in Köln